Théodule Ribot kan syfta på:

* Théodule Ribot  (1823–1891), fransk målare
 Théodule Ribot (1839–1916), fransk psykolog och filosof